Héctor Carabalí – ex calciatore ecuadoriano
 Francisco Carabalí – calciatore venezuelano
 José Carabalí – calciatore ecuadoriano
 Omar Carabalí – calciatore ecuadoriano